Sigli steht für:
 Sigli (Indonesien), Stadt in der Provinz Aceh, Indonesien
 Sigli (Indien), indisches Dorf im Distrikt Dehradun 
 Sigli (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars